Пизану () — сардинская фамилия. Известные носители:
 Пизану, Андреа (род. 1982) — итальянский футболист и футбольный тренер.
 Пизану, Джузеппе (род. 1937) — итальянский политик.

См. также